Victoria, princesa heredera de Suecia (nacida Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte; Estocolmo, Suecia, 14 de julio de 1977) es la primogénita de los actuales reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia, y la heredera natural al trono de Suecia desde su nacimiento. Se le concedió oficialmente el título de princesa heredera de Suecia en 1980, dignidad que había pasado a su hermano Carlos Felipe al nacer, en 1979. Ostenta también el título de duquesa de Västergötland desde dicho año, convirtiéndose en la tercera titular.Es miembro de la familia real sueca y princesa desde su nacimiento. 

Al ascender Victoria al trono se convertiría en la cuarta reina jefa del Estado de Suecia; siendo antecedida por Margarita (1389-1412), Cristina (1632-1654) y Ulrica Leonor (1718-1720).

Biografía

Nacimiento 
En enero de 1977, el Mariscal anunció que la reina Silvia estaba esperando su primer hijo, que se convertiría en el primer niño en nacer de un rey reinante desde 1807. 

La reina dio a luz a la princesa heredera en el Hospital Universitario Karolinska de  Estocolmo el 14 de julio de 1977, a las 21:45 horas. Al nacer en año 1977, en Suecia regía la Ley Sálica, lo que impedía que en un futuro sucediera a su padre, el rey Carlos XVI Gustavo.

La presión de grupos feministas ante el Parlamento de Suecia logró reformar la Constitución, aboliéndose así la Ley Sálica y estableciendo la Ley Cognática, que establece que el primer hijo del rey es el heredero al trono sin importar el sexo, sin considerar que cuando la reforma entró en vigor en 1980, ya había nacido el príncipe Carlos Felipe, que había sido proclamado heredero al nacer. El Parlamento sueco declaró que la reforma tenía efecto retroactivo, por lo que Victoria fue oficialmente proclamada princesa heredera.

Bautismo 
La princesa heredera fue bautizada el 27 de septiembre de 1977 con agua del manantial de Öland en la catedral de San Nicolás de Estocolmo ante 700 invitados. Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su bisabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su abuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su padre el rey Carlos XVI Gustavo.

Sus padrinos fueron la Reina Beatriz de los Países Bajos, la princesa Deseada de Suecia (su tía paterna), el rey Harald V de Noruega y Ralf Sommerlath (su tío materno).

Nombres 
Victoria: nombre que gustaba a sus padres además de ser en honor a la reina Victoria I del Reino Unido y de la reina Victoria de Baden, esposa de Gustavo V de Suecia, de las cuales desciende por vía paterna.
Ingrid: en honor a su tía abuela, la princesa Ingrid de Suecia, posteriormente reina de Dinamarca y es además un nombre muy común en Escandinavia.
Alice: nombre en honor a su abuela materna, Alicia Soares de Toledo.
Désirée: en honor a su tía paterna y madrina, la princesa Deseada de Suecia, también en honor a la primera reina de la dinastía Bernadotte, Desirée Clary, esposa de Carlos XIV Juan de Suecia.

Hermanos 
Carlos Felipe, duque de Värmland, nacido el 13 de mayo de 1979.
Magdalena, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, nacida el 10 de junio de 1982.

Años escolares 
En 1982 comenzó preescolar en Västerled Parish Pre-School en el distrito de Bromma, en Estocolmo.

La princesa heredera comenzó el colegio el 21 de agosto de 1984, en la escuela pública Smedslättsskolan, en Bromma. Posteriormente también comenzó la Educación Secundaria en Bromma. En 1990 se trasladó a otro colegio de Educación Secundaria en Estocolmo. En junio de 1996 se graduó en el instituto Enskilda Gymnasiet.

Durante su adolescencia viajó a Estados Unidos y Alemania para mejorar su dominio de lenguas extranjeras como el inglés y el alemán.

El 14 de julio de 1995, al cumplir la mayoría de edad, juró lealtad al rey y a la Constitución, en el Salón de Estado del Palacio Real de Estocolmo, asumiendo en forma oficial su rango de princesa heredera. La princesa pronunció su primer discurso oficial ante su padre, el Rey. Ese mismo día se convirtió en miembro de la Orden de los Serafines.

Educación superior 
La princesa acudió un año (1996-1997) a la Universidad Católica del Oeste de Angers, Francia, donde estudió francés.

De 1998 al 2000 estudió en la Universidad de Yale (Estados Unidos), donde cursó un grado en Ciencias Políticas e Historia. En el 2000 completó sus estudios en resolución de conflictos y consolidación de la paz internacional. Durante su estancia en Estados Unidos, trabajó en las Naciones Unidas en Nueva York y en la embajada sueca en Washington DC.

En el año 2003 realizó, durante tres semanas, prácticas con el ejército sueco. En otoño de 2004 cursó ciencias políticas con enfoque en la gestión de crisis y la cooperación internacional en la Escuela de Defensa Nacional de Estocolmo.

Enfermedades 
En el año 1997 fue centro de interés internacional al reconocer que padecía de anorexia, enfermedad que ya ha superado.

En 2002, durante un seminario en la Universidad de Örebro, confesó por primera vez que padecía dislexia, enfermedad que también sufren su padre y sus hermanos menores, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena. En una entrevista concedida en 2008, la princesa habló de las dificultades que tuvo durante su etapa escolar. También ese año reconoció padecer prosopagnosia, una agnosia visual que le dificulta reconocer rostros.

Ahijados 
La princesa Victoria tiene siete ahijados, más que cualquier otro miembro de la realeza de su generación. Entre ellos se encuentran hasta tres futuros reyes, además de dos de sus sobrinos.

 Princesa Catalina Amalia de los Países Bajos
 Princesa Ingrid Alejandra de Noruega
 Príncipe Cristián de Dinamarca
 Príncipe Constantine Alexios de Grecia y Dinamarca 
 Princesa Leonor de Bélgica
 Princesa Leonor de Suecia 
 Príncipe Alejandro de Suecia

Relaciones y compromiso 
La princesa heredera mantuvo ocho años de relación sentimental con Daniel Collert, productor de películas.

En 2001 conoció a Daniel Westling en el gimnasio donde era entrenador personal. En el 2002 se convirtieron en pareja.

El 24 de febrero de 2009 la casa real anuncia el compromiso matrimonial de Victoria y Daniel y ese mismo día tiene lugar una conferencia en el Palacio Real. La pareja se comprometió tras 8 años de relación y una primera negativa del rey Carlos Gustavo al no tener Daniel sangre azul.

Matrimonio y descendencia

Boda 

La princesa contrajo matrimonio con su prometido Daniel Westling el 19 de junio de 2010 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, el mismo día sus padres celebraban 34 años de casados. 

La princesa utilizó un vestido diseñado por el sueco Pär Engsheden y llevó la tiara de Camafeos, la misma que utilizó su madre, la reina Silvia, el día de su boda.

La pareja se trasladó a vivir al Palacio de Haga en Solna, localidad situada a las afueras de Estocolmo.

Hijos 
El 17 de agosto de 2011, la Casa Real anunció que la princesa estaba embarazada de su primer hijo. Victoria dio a luz a una niña el 23 de febrero de 2012 en el Hospital Universitario Karolinska de Solna. El día después del nacimiento, se convocó una reunión de gabinete en la que el rey Carlos Gustavo anunció que la pequeña, segunda en la línea sucesoria, llevaría los nombres de Estelle Silvia Ewa Mary y ostentaría el título de duquesa de Östergötland.

El 4 de septiembre de 2015 se anunció mediante un comunicado oficial que los príncipes Victoria y Daniel estaban esperando su segundo hijo. El 2 de marzo de 2016, la princesa dio a luz a un niño en el Hospital Universitario Karolinska de Solna. El día 3 de marzo, el rey anunció el nombre y ducado del segundo hijo de los príncipes herederos y tercero en la línea de sucesión al trono sueco, Oscar Carl Olof, duque de Escania.

 Estela, duquesa de Östergötland, nacida el 23 de febrero de 2012.
 Óscar, duque de Escania, nacido el 2 de marzo de 2016.

Princesa de Suecia 
Como heredera a la corona, la princesa ha realizado diversas visitas de estado al extranjero en representación de su padre, el rey. Desde que empezó a tener agenda propia, la princesa se involucró especialmente en asuntos relacionados con la resolución de conflictos internacionales, cuestiones relacionadas con los niños y jóvenes y actividades para mantener la paz en el mundo. En 1997 se creó la fundación Princesa Victoria, que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes con discapacidad o enfermedades crónicas a mantenerse activos y realizar actividades físicas y deporte en su tiempo de ocio.

La princesa es embajadora de diversas organizaciones y fundaciones entre las que se encuentran: el zoo de Nordens Ark (desde 1989), la Fundación de Diabetes Infantil de Suecia, la Fundación Astrid Lindgren del Hospital de Niños, la Universidad de Upsala, la Cámara de Comercio Sueca en Alemania, y la Fundación Sueca de Enfermedades raras entre otras. Además, es miembro de honor de otros organismos y instituciones como: la Fundación Sueco-Americana, la Fundación Sueca del Cerebro, la Real Academia Sueca de las Letras, el Comité Paralímpico Internacional, la Real Academia Sueca de Música, la Real Academia Sueca de las Artes, la Sociedad Rey Carlos XIV Juan, y el Comité Central de la Fundación Reserva de Veteranos de la Princesa Margarita.

En 2010 creó, junto al príncipe Daniel, la fundación Gen-Pep; una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo movilizar a organizaciones y personas para que ayuden a niños y jóvenes a vivir una vida más saludable.

En enero de 2016 fue nombrada embajadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 14 de julio de 1977 – 31 de diciembre de 1979: Su Alteza Real, la princesa Victoria de Suecia.
 1 de enero de 1980 – 9 de enero de 1980: Su Alteza Real, la princesa heredera de Suecia.
 9 de enero de 1980 – presente: Su Alteza Real, la princesa heredera de Suecia, duquesa de Västergötland.

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (14/07/1995).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo.
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1995).
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz de Terra Mariana (República de Estonia, 11/09/1995).
  Dama gran cruz de la Orden del Gran Duque Gediminas (República de Lituania, 21/11/1995).
  Dama de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 14/07/1995).
  Dama gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca (República de Finlandia, 30/08/1996).
 Dama gran cruz de la Orden Nacional del Mérito (República Francesa, 31/04/2000).
  Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica, 2001).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 20/05/2003).
  Dama gran cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 07/10/2003).
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 07/09/2004).
  Gran oficial de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia, 31/03/2005).
  Gran comandante de la Orden de la Defensa del Reino (Reino de Malasia, 14/09/2005).
 Oficial de la Orden de Grimaldi (Principado de Mónaco, 19/11/2005).
  Dama gran cordón de la Suprema Orden del Crisantemo (Imperio de Japón, 23/05/2007).
  Dama gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur (República Federativa del Brasil, 05/09/2007).
 Dama de primera clase de la Orden de los Montes Balcanes (República de Bulgaria, 09/10/2007).
  Dama gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía (Rumanía, 11/03/2008).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/04/2008).
  Dama gran cruz de la Orden de Honor (República Helénica, 21/05/2008).
 Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario de la Reina Margarita II (Reino de Dinamarca 16/04/2010).
  Dama de primera clase de la Orden de la Estrella Blanca (República de Estonia, 18/01/2011).
 Gran decoración de honor en oro con fajín por los Servicios Prestados a la República de Austria (República de Austria, 23/04/2012).

  Medalla Conmemorativa de la Investidura del rey Guillermo Alejandro (Reino de los Países Bajos, 27/04/2013).

 Dama gran cordón de la Orden de la República (República Tunecina, 04/11/2015).
 Medalla Conmemorativa del 75 Aniversario de la Reina Margarita II (Reino de Dinamarca 16/04/2015).

 Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 13/11/2018).

 Dama gran cruz de la Orden del Servicio Diplomático (República de Corea, 14/06/2019).
 Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 16/11/2021).
  Caballero gran cruz de la Orden del León Neerlandés (11/10/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de La Casa Real Sueca.

 The Swedish Crown Princess Couple's Foundation (en inglés)
 HRH The Crown Princess' permanent patronage and honorary memberships (en inglés)

Príncipes herederos

Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)

Nobles de Suecia del siglo XX

Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Damas de la Orden de los Serafines
Damas de la Orden del Elefante
Damas grandes cruces de la Orden del Halcón
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Grandes cruces de la Orden de la Estrella de Rumania
Orden de la Cruz de Terra Mariana
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Cruz del Sur
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Condecorados con la primera clase de la Orden de la Estrella Blanca
Luteranos de Suecia
Condecorados con la primera clase de la Orden de los Montes Balcanes
Orden al Mérito de la República Italiana
Socialités
Suecas del siglo XX

Suecas del siglo XXI